Де Симоне:
 Де Симоне, Доменико (1768—1837) — итальянский куриальный кардинал.
 Де Симоне, Густаво (род. 1948) — уругвайский футболист и тренер.
 Де Симоне, Карло (род. 1932) — итальянский лингвист-этрусколог, специалист по сравнительному языкознанию.
 Де Симоне, Риа (1947—1995) — итальянская актриса.